Bandel ist der Familienname folgender Personen: 

 Ernst von Bandel (Joseph Ernst von Bandel; 1800–1876), deutscher Architekt, Bildhauer und Maler
 Eugen Bandel (1879–1948), deutscher Bankier
 Georg Carl von Bandel (1746–1818), deutscher Beamter
 Hannskarl Bandel (1925–1993), US-amerikanischer Bauingenieur deutscher Herkunft
 Hans Bandel (1918–2003), Berliner Architekt
 Heinrich von Bandel (1829–1864), deutscher Bildhauer, Sohn von Ernst von Bandel

 Julius von Bandel (1845–1899), deutscher Gutsbesitzer und Fideikommißstifter
 Klaus Bandel (* 1941), deutscher Paläontologe
 Roderich von Bandel (1830–1913), deutscher Architekt, Sohn von Ernst von Bandel

Siehe auch:
 Bandel (Adelsgeschlecht), ein Adelsgeschlecht
 Bandel, ein Ort in Westbengalen
 Bandelwerk, ornamentale Verzierung an Gegenständen, insbesondere ab dem Beginn des 18. Jahrhunderts angewendet
 Bändelband, textiles Band in der Kürschnerei